Molekulska formula -{C18H17N3O2}- se može odnositi na:

 Anitrazafen
 Orteronel